Frick bezeichnet 

 Frick, politische Gemeinde im Bezirk Laufenburg, Kanton Aargau
 Frick Collection, Museum in New York
 Frick (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort

 Frick, Markenname des ehemaligen britischen Automobilherstellers Dougill
 Frick, Euphemismus für Fuck

Siehe auch:
 Gottlob-Frick-Medaille
 Frigg, germanische Göttin in niederdeutscher Schreibweise 
 Frik
 Fricker